Apheidas () ist in der griechischen Mythologie:

 Apheidas (König von Tegea), Sohn des Arkas und der Erato, König von Tegea
 Apheidas (Sohn des Polypemon), Vater des Eperitos
 Apheidas (König der Molosser)
 Apheidas (Kentaur), von Phorbas getötet
 Apheidas (König von Attika), Sohn des Oxyntes und der Phyllis, König von Attika